«Солярис» () — фантастическая драма 2002 года режиссёра Стивена Содерберга по одноимённому роману Станислава Лема.

Сюжет 
Психолог Крис Кельвин летит на космическую станцию, кружащую рядом с планетой Солярис. На станции находятся учёные, которые уже давно не выходят на связь. Кельвину необходимо узнать, что именно произошло на станции, и можно ли дальше продолжать научное исследование планеты.

Прилетев на станцию, он узнаёт, что большая часть экипажа, и среди них его старый друг Гибарян, покончили жизнь самоубийством или пропали, а двое оставшихся учёных явно не в себе. Ночью Кельвин понимает, что на станции действительно происходят странные вещи: в его каюте появляется давно умершая жена Рея. Кельвин не верит в происходящее и обманом сажает её в шаттл и отправляет в космос. Но вскоре Рея появляется снова, однако теперь она не помнит своего предыдущего появления. Гордон и Сноу рассказывают Кельвину о загадочных «гостях», приходящих ночью, во время сна. Предполагается, что к этому причастен живой океан Соляриса.

Гордон предлагает способ уничтожения «гостей». Но Кельвин против, так как сильно привязался к ненастоящей Рее. Случайно копия узнаёт о своём истинном происхождении и пытается покончить жизнь самоубийством, выпив жидкий кислород, но безрезультатно.
В конце концов Рея втайне от Кельвина добровольно идёт на уничтожение. Гордон с трудом успокаивает Кельвина. После этого они находят тело Сноу, и копия учёного раскрывает свою личность. Но выясняется, что Солярис быстро увеличивает массу, и станция падает на планету. Гордон спасается на шаттле, но Кельвин остаётся. Станция, по-видимому, разрушается.

Крис оказывается у себя дома, где режет палец, точно так же, как перед отлётом, но порез моментально заживает. После этого он видит Рею.

В ролях

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Стивен Содерберг
 Режиссёр: Стивен Содерберг
 Продюсер: Джеймс Камерон, Джон Ландау
 Оператор: Стивен Содерберг
 Художник по костюмам: Милена Канонеро

Отзывы 
Отзывы С. Лема на данную экранизацию в разных интервью несколько противоречивы: от сдержанно положительных до отрицательных.

Из журнала «Lampa», Варшава, 2004, № 4:

Содерберг сделал «Солярис» — я думал, что худшим был «Солярис» Тарковского… Я ничего не написал о том, что фильм мне нравится. Я не написал, что он мне не нравится. Это не то же самое. Знаете, добрый злодей это не то же самое, что злой добродей. Есть разница… Мне ведь не говорили, чтобы я соглашался, потому что заработаю денег, а только «вы не имеете понятия, какие технические возможности есть у Голливуда», и я поверил. Я не предполагал, что этот болван, извините, режиссёр, выкроит из этого какую-то любовь, это меня раздражает. Любовь в космосе интересует меня в наименьшей степени. Ради Бога, это был только фон. Но я всё-таки человек достаточно воспитанный. Поэтому не набросился на этого Содерберга, это не имеет смысла. У меня была стопка американских рецензий, и я видел, что все старались, потому что Содерберг известен, исполнитель главной роли очень известен, и поэтому на них не навешивали всех собак… Кроме этого, автору как-то не положено особо возмущаться, ну не положено.

Отрывок интервью со Станиславом Лемом 2004 года:

Лукаш Мацеевский: Зато ваше мнение о новейшей голливудской версии «Соляриса» 2002 года в режиссуре Стивена Содерберга оказалось неожиданно положительным. Ещё раньше вы отказались от права на вмешательство в фильм.

Станислав Лем: Отказ от прав на какое-либо вмешательство вместе с отказом от так называемого «» было основным условием подписания договора с киностудией «Двадцатый век Фокс». Я не имел и не хотел иметь никакого влияния на эту экранизацию.

Лукаш Мацеевский: У фильма Стивена Содерберга, по-моему, нет настроения вашего романа — у него собственное настроение, создаваемое, в частности, музыкой. Он не развивает важнейшие нити книги, но интересным способом выстраивает другие.

Станислав Лем: Охотно соглашусь с вашим мнением. Я считаю, что пока экранизация не выходит открыто за пределы духа оригинала, не искажает и не противоречит содержащейся там интерпретации мира, любой создатель имеет право направиться своей собственной дорогой. Хотя я признаю, что видение Содерберга не лишено амбиций, вкуса и атмосферы, но выдвижение на первый план любовной линии не вызвало у меня восхищения. Эта картина прекрасно пахнет, но из целого букета, какой предоставляет собой книга, я предпочитаю другие ароматы. «Солярис» — это в определённом смысле речной бассейн, Содерберг выбрал только один из его притоков. Проблема в том, что даже такая, трагически-романтичная, экранизация должна быть слишком сложной для массового потребителя, которого кормят голливудской кашей. Если бы кто-нибудь когда-нибудь решился точно и целиком перенести мою книгу на экран, опасаюсь, что результаты были бы понятны для узкой группы зрителей.

Лукаш Мацеевский: Содерберг, похоже, необычайно боялся вашего мнения о фильме, он был убеждён, что вы высмеете его версию.

Станислав Лем: Я снял с него вину, в определённом смысле дав Содербергу благословение.

Факты 

 В фильме с целью сделать имена более удобно звучащими для англоязычной аудитории были изменены оригинальные имена героев: Снаут в фильме стал Сноу, Хари превратилась в Рею, Сарториус стал афроамериканской женщиной по имени Гордон, а имя Гибаряна звучит как Джибариан.
 В самом начале съёмок фильм предполагался как ремейк одноименного фильма Тарковского.
 Фильм вошёл в список категории «R» всего из-за одной сцены с обнажённым Джорджем Клуни (хотя в этой сцене был задействован дублёр).

См. также 
 Роман «Солярис»
 Фильм А. Тарковского «Солярис» 1972 года
 Планета-океан

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт фильма

Фантастические фильмы 2002 года
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы-драмы США
Экранизации литературных произведений фантастики
Экранизации произведений Станислава Лема
Фильмы США 2002 года
Фильмы, спродюсированные Джеймсом Кэмероном